Томша — река в России, протекает по территории Пошехонского района Ярославской области. Устье реки находится в 9,2 км по левому берегу реки Сога. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Рыбинское водохранилище до Рыбинского гидроузла и впадающие в него реки, без рек Молога, Суда и Шексна от истока до Шекснинского гидроузла, речной подбассейн реки — Реки бассейна Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010200412110000010058.

Примечания 

Бассейн Соги
Реки Ярославской области